Биркфельд () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Вайц. . Официальный код — 61757.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Оливер Фельбер (АНП) по результатам выборов 2018 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 15 мест.
 СПО занимает 4 места.
 СДПА занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии